Viiratsi (gemeente), een voormalige gemeente in de Estlandse provincie Viljandimaa
 Viiratsi (plaats), een plaats in de Estlandse gemeente Viljandi vald